Il existe deux musées d'Art contemporain Goulandris

 un sur Andros : le Musée d'art contemporain Goulandrís (Andros)
 un créé à partir de ce dernier, à Athènes : le Musée d'art contemporain Goulandrís (Athènes)